Мише́ль Хикс (; 4 июня 1973, Эссекс, Нью-Джерси, США) — американская актриса.

Биография 
Мишель Хикс родилась 4 июня 1973 года в Эссексе (штат Нью-Джерси, США).

Мишель дебютировала в кино в 1999 году, сыграв роль Пенни в фильме «». Всего Хикс сыграла в 23-х фильмах и телесериалах. В 2013 году она спродюсировала два фильма — «Злой» и «Приключения Битла». В начале карьеры была успешной моделью.

С июля 2008 года Мишель замужем за актёром Джонни Ли Миллером (род.1972), с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов есть сын — Бастер Тимоти Миллер (род.03.12.2008).

Послужила прообразом для модной линейки Анны Суи Dolly Girl.

Примечания

Ссылки